Francisco Martín puede referirse a:

 Francisco Martín de Alcántara (1500-1541), conquistador español.
 Francisco Martín García (19??-), helenista español.
 Francisco Martín Gómez "Curro Vázquez" (1882-1946), torero español.
 Francisco Martín Moreno (1946-), escritor mexicano.
 Francisco Martín Pinzón (h. 1445 - h. 1502), explorador español.
 Francisco Luis Martín Gallego (1966), consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria.

 Paco Martín (Francisco Martín Iglesias) (1940-), escritor español.
 Paco Martín (Francisco José Martín Gutiérrez) (1967-), baloncestista español.
 Paco Martín (1953-), productor musical español.